szenterzsébeti Terjék család (néhol: Therjék vagy Törjék), régi nemesi család Zala vármegyéből
 therjékvalvi Terjék család (néhol: Therjék), ősrégi földbirtokos nemesi család, amely a Sáros vármegyei Therjékfalváról vette előnevét